Der Bezirk Verviers () ist einer von vier Verwaltungsbezirken in der belgischen Provinz Lüttich. Er umfasst eine Fläche von 2.016,22 km² mit  Einwohnern (Stand: ) in 29 Gemeinden im Osten des Landes; zu diesen gehören alle 9 Gemeinden der  Deutschsprachigen Gemeinschaft. Damit ist er der flächengrößte Bezirk Belgiens und der einzige, der sich über eine Sprachgebietsgrenze hinweg erstreckt.

Gemeinden im Bezirk Verviers

Einzelnachweise 

Verviers